Pliego puede referirse a:
El resultado de plegar, especialmente papel.
Pliego, unidad de medida del papel, el doble del tamaño folio, o cuatro veces la cuartilla.
Pliego (filatelia)
Pliego de cordel
Pliego de mortaja
Pliego de condiciones

Topónimos
Río Pliego
Pliego, localidad de Murcia.

Apellido
Francisco Pliego Parra
Julio Pliego
Francisco Pliego